Сборная ЮАР по футболу в третий раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 2010 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире, хотя и принимала участие в квалификации на кубок Африканских наций, который был связан с отбором на чемпионат мира 2010. В финальной части сборная ЮАР заняла третье место в своей группе, не выйдя из группы, таким образом став первой сборной, не вышедшей из группы на домашнем чемпионате мира.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2010 
8 мая 2004 года ЮАР была выбрана ФИФА организатором чемпионата мира по футболу 2010 года. Соперниками ЮАР за чемпионат мира были Марокко и Египет. ЮАР победила в первом туре, набрав большинство голосов исполкома ФИФА.

Отборочный турнир

Отборочный турнир на кубок Африканских наций 
Группа 4

Товарищеские матчи сборной ЮАР

Игры ЮАР

Финальная часть турнира

Состав сборной на чемпионате мира 2010 
Итог: 3-е место в группе

2010
ЮАР